Емі Фрейзер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Лі На.

Чжен Цзє виграла титул, у фіналі перемігши Хіселу Дулко з рахунком 6-2, 6-0.

Сіяні гравчині 
 Емі Фрейзер (1-ше коло)
 Хісела Дулко (фінал)
 Івета Бенешова (півфінал)
 Асагое Сінобу (2-ге коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (2-ге коло)
 Марія Елена Камерін (2-ге коло)
 Дінара Сафіна (2-ге коло)
 Клара Коукалова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Hobart International, одиночний розряд
2005